CAPS :
 Computer Animation Production System
 Communauté d'agglomération du plateau de Saclay
 Centre d'analyse, de prévision et de stratégie, organe stratégique du Ministère des Affaires étrangères français
 CAPS, ou acide N-Cyclohexyl-3-AminoPropaneSulfonique, un tampon
 Crédit Agricole Payment Services, filiale du Crédit agricole chargée de ses activités de paiement
 , en anglais 

Caps :
Lettre capitale, de l'anglais .
Caps, jeu d'adresse et à boire avec les capsules des canettes de bière.
 Caps, région dans la province du Nouveau-Brunswick.
Capitals de Washington, une équipe de hockey de la Ligue nationale de hockey.
 Caps (1998-), joueur esport danois.